Restwasser bezeichnet
 bei der Betonherstellung Wasser, das Zementreste in kleinen Mengen enthält, siehe Restwasser (Betonherstellung)
 bei Fließgewässern die Wassermenge, was nach einer Entnahme oder Stauung im Gewässer verbleibt, siehe Restwassermenge
 bei einem Wasserspeicher das Wasser, was nach einer Entnahme oder Entleerung im Speicher verbleibt
 bei der Trocknung die Feuchtigkeit, die nach Abschluss des Prozesses im Trockengut verbleibt